JSL est un sigle qui peut désigner :
 La langue des signes japonaise, abréviation de l'anglais Japanese Sign Language ;
 Japanese: The Spoken Language, une méthode de romanisation du japonais ;
 Le jet sans limite, un mécanisme de jeu de rôle ;
 Le Journal de Saône-et-Loire ;
 La Japan Soccer League.